Eidsvold – miasto w Australii

Gminy w USA:
 Eidsvold (ang. Eidsvold Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lyon
 Eidsvold (ang. Eidsvold Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau
 Eidsvold – norweski pancernik przybrzeżny
 Gard B. Eidsvold – aktor norweski

Zobacz też:
 Eidsvoll – miasto i gmina w Norwegii